

Patronymes 
Riazantsev (masculin ; ) ou Riazantseva (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
Aleksandr Riazantsev (1980-), joueur russe de hockey sur glace,
Aleksandr Riazantsev (1985-), joueur d'échecs,
Aleksandr Riazantsev (1986–), footballeur russe.

Patronyme russe